Список рек Боснии и Герцеговины.

Принадлежат Чёрному морю 
 Глина (правый приток Купы, которая, в свою очередь, впадает в Саву)
 Глиница (правый приток)
 Божна
 Бужимица
 Кладушница (правый приток в Велика-Кладушы)
 Корана (правый приток Купы, которая, в свою очередь, впадает в Саву)
 Мутница (правый приток)
 Сава (правый приток Дуная в Белграде, Сербия)
 Босна (правый приток)
 Бабина рижека (правый приток, течёт в Зенице)
 Фожничка река (левый приток)
 Лепеница (левый приток)
 Бижела река (правый приток)
 Црна река (правый приток)
 Крешевка (правый приток)
 Железница (правый приток)
 Драгача (левый приток)
 Горуша (правый приток, течёт в Високо)
 Кривая (правый приток)
 Ступчаница (правый приток)
 Биоштица (левый приток)
 Кальина (правый приток)
 Трибия (левый приток)
 Вижака (левый приток)
 Дубоштица (левый приток)
 Зупельева (правый приток)
 Мала Маока (левый приток)
 Велика Маока (правый приток)
 Лашва (левый приток)
 Била (левый приток)
 Грловница (правый приток)
 Комашница (правый приток, течёт в Травнике)
 Крушчица (правый приток)
 Любина (правый приток)
 Миляцка (правый приток)
 Мокраньска Миляцка
 Палянска Миляцка
 Бистрица (левый приток)
 Мисоча (правый приток)
 Блажа (левый приток)
 Рибница (правый приток)
 Мала река (левый приток)
 Ставня (левый приток)
 Мала река (левый приток)
 Тристионица (правый приток)
 Буковица (левый приток)
 Усора (левый приток, на юге течёт в Добои)
 Мала Усора
 Велика Усора
 Железница (правый приток)
 Касиндолска (правый приток)
 Брка (правый приток, течёт в Брчко)
 Дашница (правый приток, течёт в Семберии)
 Дрина (правый приток)
 Пива (левый приток)
 Тара (правый приток)
 Чехотина (правый приток)
 Бистрица (левый приток)
 Говза (правый приток)
 Прача (левый приток)
 Ракитница (левый приток)
 Дрижанка (левый приток)
 Жадар (правый приток)
 Кравица (правый приток)
 Янья (левый приток, течёт в Семберии)
 Яньина (правый приток)
 Колина (левый приток)
 Лим (правый приток)
 Рзав (правый приток, течёт в Вишеграде)
 Бели Рзав
 Црни Рзав
 Сутьеска (левый приток)
 Хрчавка (левый приток)
 Ябланица (правый приток, течёт в Градишке)
 Буковица (правый приток)
 Любина (правый приток)
 Юрковица (правый приток, течёт в Градишке)
 Лукавац (правый приток, течёт в Семберии)
 Любина (левый приток)
 Укрина (правый приток, течёт около Брода)
 Илова (правый приток)
 Мала Укрина
 Велика Укрина
 Уна (правый приток)
 Крка (правый приток)
 Унац (правый приток)
 Чава (правый приток)
 Крушница (правый приток)
 Млечаница (правый приток)
 Кнежица (левый приток)
 Сана (правый приток)
 Ближа (левый приток), течёт в Сански Мосту)
 Дабар (левый приток, течёт на юге Сански Моста)
 Гомженица (правый приток, течёт около Приедора)
 Бистрица (правый приток)
 Кривая (правый приток)
 Япра (левый приток, течёт около Нови-Град (Республика Сербская))
 Яприца (левый приток)
 Кижевска река (правый приток)
 Козица (правый приток)
 Джовица (правый приток)
 Стригова (правый приток)
 Крива река (правый приток)
 Мекинья (левый приток)
 Врбашка (правый приток)
 Црна река (левый приток)
 Врбас (правый приток)
 Бистрица (правый приток)
 Мутница (левый приток)
 Бунта (левый приток, около Бугойна)
 Црна река (левый приток, течёт в Мрконич-Граде)
 Десна (левый приток)
 Драгочай (левый приток, течёт на севере Баня-Луки)
 Дубока (левый приток, течёт в Бугойна)
 Плива (правый приток, течёт в Яйце)
 Янь (правый приток)
 Купреска река (правый приток)
 Врбанья (правый приток, течёт в Баня-Луке)
 Йошавка (правый приток, около Челинаца)

Принадлежат Адриатическому морю 
 Неретва
 Блучица (правый приток)
 Брегава (левый приток)
 Буна (левый приток)
 Буница (левый приток)
 Должанка (правый приток)
 Дрезанка (правый приток)
 Жезерница (правый приток)
 Кральушцица (правый приток)
 Неретвица (правый приток, течёт около Коньица)

Спускаются в озёра 
 Манде, в Бушко Блате

Исчезнувшие реки 
 Бийела 
 Пловуча 
 Бистрица 
 Забляк 
 Дрина 
 Яруга 
 Яруга 
 Листица
 Милач 
 Мртвица 
 Мишница 
 Врлюка 
 Матица (левый приток)

Ссылки 

Босния и Герцоговина
Списки:Босния и Герцеговина